Zoltán Varga (1945), een Hongaarse voetballer;
 Zoltán Varga (1970), een Hongaarse schaker.